A Szent Sándor név az alábbiakra utalhat:

 Bergamói Szent Sándor
 Komanai Szent Sándor
 I. Sándor pápa
 I. Sándor novgorodi fejedelem
 Szvirszkij Szent Sándor

Lásd még 
 Szent Alexandrosz (egyértelműsítő lap)